Miejscowości w Australii:
 Avoca – miejscowość w stanie Wiktoria

Miejscowości w USA:
 Avoca – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Avoca – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Avoca – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Lawrence
 Avoca – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Murray
 Avoca – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Cass
 Avoca – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Avoca – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Avoca – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Avoca – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa
Gminy w USA:
 Avoca (ang. Avoca Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
 Avoca (ang. Avoca Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben